

Onomastica
 Mathew – variante del nome proprio di persona Matteo

Persone
 Ifeanyi Mathew – calciatore nigeriano
 Simon Mathew – cantante pop danese
 Suleka Mathew – attrice canadese